Ом Минджи (; род. 1 февраля 1991) — корейская кёрлингистка, первый команды Южной Кореи на Олимпийских играх 2014 года.

Достижения 
 : золото ().
 : золото (), бронза ().
 Зимняя Универсиада: серебро (2013).

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Республики Корея
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу
Чемпионы Республики Корея по кёрлингу